Giuseppe Manfredini ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Manfredini (Komponist) (um 1710–um 1780), italienischer Sänger und Komponist
 Giuseppe Manfredini (Maler) (um 1754–1815), italienischer Maler